Gurko (russisch Гурко) ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Wladimirowitsch Gurko (1828–1901), russischer General der Kaiserlich Russischen Armee
 Wassili Iossifowitsch Gurko (1864–1937), russischer General der Kaiserlich Russischen Armee
 Wladimir Iossifowitsch Gurko (1862–1927), russischer Politiker; Sohn von J.W. Gurko und Bruder von W.I. Gurko